W Polsce
 Kunki – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec 
 Kunki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Kunki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szreńsk 
 Kunki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Kunki – gromada w powiecie gostynińskim
 Kunki – gromada w powiecie tomaszowskim